Руководитель цифровой трансформации (РЦТ) — руководитель, отвечающий в организации за проведение цифровой трансформации (ЦТ), определяющий стратегию цифровизации. РЦТ — инициатор и проводник единой политики цифрового развития организации, обеспечивающий координацию с проектами других организаций и с государственными цифровыми платформами и проектами, например, с национальной российской программой «Цифровая экономика». Основная роль РЦТ заключается в стимулировании роста и стратегического обновления организации путем преобразования традиционных «аналоговых» процессов, основанных на документах и их обработки людьми, в «цифровые», основанные на моделях, создаваемых за счет разумной цифровизации: использования цифровых инструментов, платформ, технологий, услуг.

Обязанности 
В обязанности руководителя цифровой трансформации входит обеспечение разработки и согласования проектов цифровой трансформации организации, реализация проекта, координация структурных подразделений компании при внедрении цифровых технологий в соответствии с принципами цифровой трансформации. 

Методические материалы по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием определяют что:

Руководитель по цифровой трансформации (РЦТ) — должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию стратегии цифровой трансформации (в том числе за согласование бюджетов, формирование архитектуры и процессов работы с данными и знаниями, формирование и разработку портфеля цифровых продуктов (сервисов, услуг), создание корпоративного центра компетенций по цифровой трансформации организации, обеспечение лидерства в управлении изменениями, связанными с внедрением цифровых технологий в подразделениях организации по всем видам её деятельности, с учётом обеспечения текущих процессов функционирования организации и её системы управления

В схеме управления организацией РЦТ обычно занимает пост заместителя руководителя. Для достижения целей организации в части цифровой трансформации должен быть определён характер взаимодействия РЦТ с руководителями подразделений организации по работе с данными, стратегическому и инновационному развитию, директором по информационным технологиям, техническим директором, директором по маркетингу.

Часто ролью РЦТ наделяют заместителей руководителя организации по стратегическому развитию, по ИТ, по Маркетингу. В крупных организациях — это всегда отдельная позиция. В России в государственных компаниях и в компаниях с госучастием в соответствии с законом вводится отдельная позиция РЦТ с подчинением первому лицу, руководителю компании.

В 2021 году Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ввело в высших учебных заведениях России должности руководителей, ответственных за цифровую трансформацию (проректоров цифровой информации)

Задачи 
 Разработка и реализация стратегии организации в сфере цифровой трансформации. Связать цифровые возможности технологий со стратегическими приоритетами организации;
 Разработка и реализация новых бизнес-моделей;
 Внедрение современных цифровых технологий в процессной и продуктовой деятельности организации. Разработать и управлять портфелем цифровых проектов. Важным условием является обеспечение централизованного управления разнородным набором цифровых инициатив в организации;
 Переход к управлению организацией и производственно-технологическими процессами на основе оперативных цифровых данных. Быть «двигателем» цифровых инноваций;
 Обеспечивать формирование цифровой культуры в организации.

Навыки и компетенции

Технические 
 Знание технологий и навыков работы с данными;
 Базовые знания предметной области;
 Знание трендов цифровых технологий;
 Знания математических методов анализа данных;
 Навыки планирования, прогнозирования и моделирования;
 Навыки проектирования, внедрения и эксплуатации ИТ-систем.

Управленческие 
 Владение методиками управления организационными изменениями;
 Навыки управления проектами;
 Опыт создания подразделений, проектных команд;
 Опыт реструктуризации бизнес-процессов;
 Знание нормативной базы;
 Навыки коммуникации;
 Лидерские навыки.

В 2020 году правительством РФ были утверждены «Требования к кандидатам на должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за цифровую трансформацию»

Отличия CDTO от CIO и CDO 
Часто происходит смешение понятий Руководителя по Цифровой трансформации CDTO и руководителя по информационным технологиям CIO. Это естественно, так как список навыков и компетенций практически идентичный. Отличие в целях и направленности деятельности этих руководителей.

CDTO — это постановщик задачи, способный видеть и реализовывать новые возможности для организации, и ориентированный на повышение эффективности всех процессов, как внутри организации, так и выходящие за периметр организации, если они взаимосвязаны с внутренними. CDTO работает с экосистемой в которую входит компания: формирует новые ценности в бизнес-процессах взаимодействия с клиентами, поставщиками, партнерами, конкурентами, государственными и ведомственными платформами. Деятельность CDTO ориентирована на кратное повышение эффективности деятельности организации за счет использования новых цифровых технологий в маркетинге, продажах, производстве, логистике и эксплуатации. По данным исследования 2016г 39% CDТO имеют бэкграунд в маркетинге, продажах, клиентском обслуживании, 32% - в технологиях. В цифровых технологиях широко применяются «вовне-системы» (out-systems) открытых, ориентированных на экосистему, на подключающихся агентов, на человека, неформальные, спонтанные системы, основанные на эмпатии и принципе «разрешите вам понравиться».

CIO - это в первую очередь технолог. Ключевые показатели эффективности очень часто - сокращение издержек. Ключевая задача в ограниченном бюджете выбрать и внедрить оптимально вписывающуюся в существующий ИТ-ландшафт информационную систему для оптимизации и автоматизации существующих бизнес-процессов. Информационные технологии основаны были на «внутрь-системах» (in-systems) – закрытых, ориентированных на решение отдельных задач, формальных, контролируемых и находящихся под централизованным управлением по принципу «принимай или уходи».  

CDO - также по состоянию на 2019г в российской и зарубежной литературе до уровня смешения спутаны понятия:

 Chief Digital Officer, что фактически эквивалентно CDTO. См. выше.
 Chief Data Officer, что принципиально отличается от CDTO по целям, задачам, полномочиям и ответственности.

Если рассматривать CDO как Chief Data Officer (Руководителя информационной службы компании) то он выступает в роли ответственного за платформу управления корпоративными данными. Его ключевые задачи:

 Управление данными, как активом компании
 Управление данными как стратегическим активом и внедрение бизнес-функции по управлению данными, качеством данных и другими средствами контроля для обеспечения целостности данных организации

См. также 
 Цифровая трансформация
 Цифровая революция
 Информационная революция

Примечания

Ссылки 
 АНО «Цифровая экономика» — площадка для диалога бизнеса и государства
 Определение CDTO на специализированом ресурсе CDTO.wiki
 
 
 
 
 
 Руководитель компании по цифровой трансформации: итоги опроса «пилотных» компаний / В. В. Банников, Т. А. Желтоножко, В. К. Копыток, Г. Ю. Кузнецова, Н. В. Пономаренко, А. Е. Шадрин; Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. — М.: ВАВТ, 2019. — 28 c
 
 
 
 

Цифровая трансформация
Деловые профессии
Должности управленцев
Профессии в ИТ
Директора